MZB ist die Abkürzung für:
 Mehrzweckboot, ein Wasserfahrzeug von verschiedenen Hilfsorganisationen 
 Marginale Zahlungsbereitschaft, ein Fachbegriff im Bereich der Wirtschaftswissenschaften
 maximal zulässige Bestrahlung, der Grenzwert für die ungefährliche Bestrahlung des Auges oder der Haut mit einem Laser
 Mietzinsbestandteile in der Immobilienbewirtschaftung
 Marion Zimmer Bradley, Fantasyautorin (1930–1999)

MzB ist die Abkürzung für:
 Mariazellerbahn, eine österreichische Schmalspurbahn zwischen St. Pölten und Mariazell

MZ-B steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz in Mosambik
 MZ-B (Motorradhersteller), ein ehemaliger deutscher Motorradhersteller aus Zschopau

MZB